

Geografia 
 Orina – località del comune di Järva, in Estonia
 Orina – località del distretto di Agago, in Uganda

Altro 
 Orina – variante del nome Oria
 Orina – altro termine per indicare l'urina
 Orina – genere di porifera